Garry bezeichnet:
 Garry (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Garry (Tummel), einen Nebenfluss des Tummel in Schottland
 Garry (Loch Oich), einen Zufluss des Loch Oich in Schottland

 Kap Garry, Kap von Low Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Garry ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Campbell Garry (1900–1993) schottischer Arzt und Physiologe
 Vivien Garry (um 1920–2008), US-amerikanische Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Gary
 Gerry
 McGarry